TLB peut faire référence à :
 .
 Toulouse Launaguet Basket.
 Translation lookaside buffer, en informatique, est une mémoire cache du processeur utilisée par l'unité de gestion mémoire dans le but d'accélérer la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques.
 Télé Bruxelles, une chaine de télévision Belge.
 Télévision Locale de Biesheim, une chaine locale Alsacienne.
 Toilettes à Litière Bio-maitrisée, système de toilette à compostage.